Sidgwick ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Sidgwick (1850–1943), englischer Logiker und Philosoph
 Eleanor Mildred Sidgwick (1845–1936), britische Frauenrechtlerin und Akademikerin
 Henry Sidgwick (1838–1900), englischer Philosoph
 Nevil Sidgwick (1873–1952), britischer Chemiker